Сиогама-дзиндзя () — синтоистский храмовый комплекс, расположенный в городе Сиогама.

История 
Согласно легенде, Богиня Солнца Аматэрасу, приказала трём ками — Такэмикадзути и Фуцунуси под предводительством Сиоцути-Одзи взять под покровительство территорию Тохоку. После их прибытия на Тохоку наступил период покоя, а Сиоцути-Одзи научил местных жителей извлекать соль из морской воды. В благодарность трём ками был воздвигнут храм Сиогама-дзиндзя.

Первые записи о храме Сиогама-дзиндзя были зафиксированы в 820 году н. э., в связи с освобождением храма от налогов. Храм был назначен главным святилищем провинции Муцу в 927 году н. э. В период Хэйан святыня периодически получала пожертвования от императоров, а также покровительствовала местным кланам воинов, в том числе северной ветви рода Фудзивара. Во время периода Эдо святыня попала на территорию клана Датэ в Сендайском княжестве. Начиная с Датэ Масамунэ, клан Датэ покровительствовал святыне, и многие из нынешних зданий датируются периодом их правления.

После реставрации Мэйдзи получила статус Национальной святыни 2-го ранга.

Описание 

К святыне ведет крутая каменная лестница из 202 ступеней с большими тории внизу и ярко-красными воротами Дзуисинмон наверху. За воротами Дзуисинмон расположены вторые ворота от к двум крытым коридорам кайро. За вторыми воротами находятся два из трёх Хайдэнов и один Хондэна, являющихся святилищами божеств. Отдельно расположенные под прямым углом расположены Хайдэн, Хэйдэн и Хондэн, посвящённые Сиоцути-Одзи. Каждый Хондэн построен из простого дерева в стиле нагарэ-дзукури. Три святилища, с другой стороны, покрыты ярко-красным лаком в стиле иримоя-дзукури.

Каждому из трёх ками посвящено отдельное святилище: Такэмикадзути (левое святилище), Фуцунуси (правое святилище), Сиоцути-Одзи (отдельное святилище), а сам храм Сиогама-дзиндзя посвящён ещё одному ками — Shiwahiko.

Также следует отметить каменные солнечные часы, созданные в 1792 году, и фонарь из меди высотой 14 футов, который был подарен храму в 1807 году.

На территории храма расположен музей, созданный в 1996 году, в котором представлены храмовые сокровища, включая мечи, доспехи, документы и предметы искусства. Также в экспозиции музея представлены предметы, связанные с производством соли.

Постройки храмового комплекса 
Пятнадцать сооружений храмового комплекса, относящихся к периоду Эдо, имеют статус национальных культурных ценностей (14 зданий и ворота тории):
 тории (1663)
 левый хондэн (1704)
 правый хондэн (1704)
 боковой хондэн (1704)
 левый хейдэн (1704)
 правый хейдэн (1704)
 боковой хейдэн (1704)
 левый и правый хайдэны (1663)
 боковой хайдэн (1663)
 левый и правый коридоры кайро (1704)
 боковой кайро (1704)
 ворота в кайро (1704)
 левое и правое  (1704)
 боковое храмовое ограждение (1704)
  (1704)

Примечания

Источники

Ссылки 

Синтоистские святилища